Ли́ма () — город на тихоокеанском побережье Южной Америки, столица Республики Перу. Административный центр автономной провинции Лима региона Лима. Главный политический, экономический и культурный центр страны.

Основана испанскими колонистами в 1535 году. Впоследствии стала центром испанских колоний в Южной Америке, после провозглашения независимости Перу в 1821 году — столица Республики Перу. Исторический центр Лимы в 1988 году внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этимология 
Город был заложен испанцами в 1535 году в день католического праздника трёх царей (Богоявление) на берегу реки Римак и первоначально был назван Сьюдад-де-лос-Рейес — «королевский город» (ciudad — «город», de — предлог, los reyes — «король и королева, королевская чета»). Однако вместо этого претенциозного названия укоренилось название от гидронима Римак, со временем перешедшее в Лима. Гидроним Римак, по некоторым оценкам, на языке индейцев кечуа означает «говорящий», «тот, кто говорит».

История 
В доколумбовы времена территорию нынешней Лимы населяли индейские племена ичма, занимавшиеся рыболовством и поливным земледелием. В XV веке они были включены в состав Империи инков.

18 января 1535 года испанский конкистадор Франсиско Писарро основал город Сьюдад-де-лос-Рейес, что в переводе с испанского означает «город королей». По сведениям историка Сьеса де Леона: «Так как губернатор дон Франсиско Писарро думал-таки соорудить это поселение, осмотрев долину Сангалья, и другие места на побережье, спускаясь однажды с несколькими испанцами там, где сейчас находится город, место ему показалось для этого пригодным, и что в ней были необходимые условия. И потому место было нанесено на чертёж, и был город сооружён в ровном поле этой долины, в двух малых лигах от моря». Однако среди местного населения ичма вместо этого названия укоренилось другое, данное городу по реке и ваке Римак и в долине Лима. Сама вака Римак представляла собой круглый камень. После завоевания и раздела земель испанцами этот камень находился в саду некоего Херонимо де Сильвы.

Из первой индейской хроники Перу — «Сообщения кипукамайоков», 1542 — известно, что первоначально Город Королей находился в другом месте:

Маркиз [Франсиско Писарро], после раздела земли сразу же уехал, чтобы закончить заселение Города Королей [Лимы], перенеся его из долины Хауха [Xauxa], где поначалу он был поставлен, и оставил в Куско заместителем-губернатором Эрнандо Писарро и Хуана Писарро, своих братьев, и других капитанов, и Гонсало Писарро с ними.

В 1536 году отряды инкских повстанцев под руководством Манко II осадили город, но испанцам удалось отбросить осаждающих, несмотря на многократное численное превосходство индейцев.
 
Когда в 1543 году Перу было провозглашено испанским вице-королевством, Лима стала центром испанского владычества в Южной Америке. Согласно переписи 1614 года, проведённой вице-королём Перу, маркизом Хуаном де Мендо́са-и-Луна в городе проживало 25 154 человека, из них: испанцев и креолов — 5257, испанок — 4359, негров-рабов — 4529, негритянок — 5857, мулатов и мулаток — 744, индейцев — 1116, индианок — 867, метисов и метисок — 192, монахов, монахинь и их обслуги — 2227.

Удобное географическое положение Лимы и её столичный статус способствовали расцвету города, ставшего главным торговым центром всей испанской Южной Америки. Богатство Лимы привлекало внимание враждебных Испании держав, а также множества пиратов. Для защиты города в 1684—1687 годах была сооружена грандиозная система оборонительных сооружений. Увы, сильнейшее землетрясение 1687 года в значительной мере разрушило как городские стены, так и сам город, став поворотным пунктом в истории Лимы. В последующие десятилетия город потерял своё торговое значение в пользу Буэнос-Айреса и Картахены. Не менее сильное землетрясение 1746 года вновь нанесло огромный ущерб городу, дав, вместе с тем, старт обширной реконструкции Лимы.

Опора городской экономики на торговлю с метрополией привела к тому, что элита Лимы выступала против набирающих популярность идей о независимости от Испанской империи. В сентябре 1820 года генерал Сан-Мартин высадился со своей армией в Перу, захватил Лиму и на следующий год, 28 июля 1821 года, провозгласил независимость государства Перу, а Лима получила статус столицы.

После 2-й Тихоокеанской войны Лима долгое время (с 1884 по 1929 г.) находилась в состоянии глубокого экономического кризиса. И только к 1930-м положение города стало стабилизироваться. Огромный ущерб городу нанесло землетрясение 1940 года. Однако в период политической нестабильности, продолжавшейся с середины 1940-х годов до начала 1990-х, в столице вновь отмечались массовая безработица и высокий уровень инфляции. Несмотря на все экономические проблемы, Лима стала центром притяжения сотен тысяч мигрантов из горных районов страны. Так, за период с 1940 по 1980 года население города выросло с 0,6 до 4,8 миллионов человек. Массовый наплыв бедных жителей горных областей привёл к образованию обширных районов трущоб вокруг города, эту проблему не удаётся преодолеть и поныне.

С 1993 года в экономике Перу наметился некоторый прогресс, к началу 1994 года экономика столицы и страны в целом начала быстро развиваться. В настоящее время экономико-политическую обстановку в Лиме можно охарактеризовать как стабильную.

География и климат

Географические сведения 
Лима расположена на побережье Тихого океана, в долинах рек Римак, Чийон и Лурин, у подножья Анд. Исторический центр города находится примерно в 15 километрах от океана, на берегу Римака. Высота города колеблется от 0 (набережная океана) до 500 (трущобы на окружающих Лиму горах) метров над уровнем моря. Естественная растительность представлена главным образом редкими кустарниками и кактусами.

Город-порт Кальяо, окружённый с трёх сторон территорией Лимы и с запада — Тихим океаном, формально является отдельным населённым пунктом, но фактически давно слился с Лимой.

Климат 
Климат в Лиме весьма своеобразный — с высоким уровнем влажности, но с почти полным отсутствием осадков, несмотря на то, что город расположен на 12-м градусе южной широты и почти на уровне моря. Он определяется влиянием холодного океанического течения Гумбольдта, идущего из Антарктиды, близостью Анд и тропической широтностью.

Климат города тропический, без экстремальной жары и сильных похолоданий. Среднегодовая температура составляет от 18,5 °C до 19 °C, при максимальной ежегодной летней около 29 °C. С декабря по апрель температуры держатся в диапазоне от 28 °C до 21 °C, с середины июня по сентябрь — в диапазоне от 19 °C до 12°С. Самая низкая зарегистрированная температура воздуха — 8,9°С. Весной (сентябрь-октябрь) и осенью (май) температура — от 23 °C до 17 °C. Относительная влажность воздуха очень высока (100 %), что ведёт к стойким туманам в июне и декабре.

Из-за почти постоянной низкой плотной облачности длительность солнечного сияния в Лиме составляет 1284 часа в год (в среднем 28,6 часа в июле и 179,1 часа в январе). Для широты, на которой расположен город, эти показатели исключительно низки.

 Среднегодовая температура: +19,5 °C.
 Абсолютный минимум температуры воздуха: +8,9 °C (15 июля 1986 года).
 Абсолютный максимум температуры воздуха: +33,3 °C (31 марта 1983 года).

Галерея

Население 
Численность жителей Лимы (с пригородами) — более 9 млн человек, что составляет примерно треть населения Перу. Город отличается крайне разнообразным этническим и расовым составом населения:

 белые — 40 %
 метисы — 44 %
 азиаты — 8 %
 индейцы — 5 %
 Афро-латиноамериканцы — 3 %

Большая часть белых являются потомками (в порядке убывания численности) испанских, итальянских, немецких и хорватских переселенцев. Лима располагает крупнейшей по численности в Латинской Америке китайской общиной и второй (после Сан-Паулу) японской.

Благодаря столь разнообразному культурному наследию горожан Лиму часто называют «Кулинарная столица обеих Америк», здесь можно встретить рестораны почти всех кухонь мира.

Официальных языков два: испанский и кечуа. Верующие в основном католики. Уровень преступности довольно высок, как и во всех крупных латиноамериканских городах.

Административное деление 
Регион Лима-Метрополитана состоит из 7 округов, которые, в свою очередь, делятся на 49 районов:

Экономика 
Лима является крупнейшим финансовым и промышленным центром Перу (город даёт более 2/3 ВВП страны) и одним из основных экономических центров Латинской Америки.

Благодаря дешёвой и квалифицированной рабочей силе, развитой инфраструктуре и доступу к дешёвому сырью в городе и окрестностях размещено свыше 7 000 промышленных предприятий, в основном текстильной, пищевой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Основные финансовые учреждения Лимы сосредоточены в районе Сан-Исидро и включают в себя такие банки, как Banco de Crédito del Perú, Interbank, Bank of the Nation, Banco Continental, MiBanco, Banco Interamericano de Finanzas, Banco Finaciero, Banco de Comercio, и Credit Scotia. В Лиме также размещена региональная штаб-квартира банка Standard Chartered.

Всё большую роль в городской экономике с каждым годом играет туризм. Большая часть из миллионов туристов, ежегодно посещающих страну, начинают своё знакомство с ней со столицы.

Транспорт 
Лиму обслуживает Международный аэропорт им. Хорхе Чавеса (IATA: LIM, ICAO: SPIM), расположенный в 11 километрах к северо-западу от исторического центра города, с пассажиропотоком 13,3 млн человек в год (2012), что является четвёртым показателем на континенте. Регулярные пассажирские рейсы выполняются в десятки городов Северной и Южной Америки, а также в Париж, Мадрид и Амстердам. В 2012 году Skytrax признал аэропорт Лимы лучшим в Южной Америке.

Через Лиму проходит Панамериканское шоссе. Также в городе начинается Центральное шоссе (исп. Carretera Central), соединяющее столицу с внутренними районами страны и заканчивающееся в Пукальпе у границы с Бразилией. Автобусный транспорт в Перу прекрасно развит, десятки компаний предлагают междугородние рейсы на комфортабельных двухэтажных автобусах.

Порт Лимы, расположенный в пригороде Кальяо, является крупнейшим в Южной Америке рыболовным портом и одним из крупнейших по грузообороту.

В Лиме начинается 535-километровая железная дорога Ferrocarril Central Andino, соединяющая центр горнодобывающего региона Серро-де-Паско с морским портом, вторая по высоте над уровнем моря в мире. Кроме доставки руды дорога используется также в туристических целях.

Система общественного транспорта Лимы отличается изрядной долей хаоса. В городе действует около 500 транспортных компаний, обслуживающих вдвое большее число автобусных маршрутов. В рамках наведения порядка в сфере транспорта городские власти в 2010 году открыли 33-километровый маршрут скоростных автобусов El Metropolitano, а в 2011 году начала работу первая ветка Лимского метрополитена (16 станций, 21 километр).

В 1928—1931 годах в городе также существовала троллейбусная система, которая была переделана в трамвайную, просуществовавшую до 50-х. Это был единственный известный в истории случай такого переформирования.

Образование 
 Национальный университет Сан-Маркос
 Национальный инженерный университет (Лима)
 Папский католический университет Перу

Культура и достопримечательности 
На культуру Лимы оказало огромное влияние индейское наследие Перу, а также древняя цивилизация инков, живших на перуанской земле до завоевания её испанцами. До возникновения империи инков, в 1 в. до н. э. — 7 в. н. э. на территории Лимы существовала Лимская культура.

Наследие высокоразвитой цивилизации инков можно видеть не только в многочисленных археологических памятниках и находках, которые хранятся в музеях Лимы, но и в современном народном творчестве жителей столицы Перу.

Здания колониального периода представляют собой смешение испанского и индейского стилей, сочетание которых перуанцы назвали креольским стилем. Помимо великолепных построек, возведённых под влиянием испанской и индейской культур, в Лиме есть несколько архитектурных сооружений, построенных в стиле мудехар, с ярко выраженным мавританским влиянием. Также в столице можно увидеть множество образцов современной архитектуры. 

Среди музеев Лимы следует отметить Национальный музей истории; Музей Республики, экспозиции которого относятся к колониальной эпохе и раннему периоду независимости; Национальный музей антропологии и археологии, где представлена богатая коллекция произведений искусства доколумбова периода; Музей вице-королевства, хранящий образцы мебели, одежды и живописи колониального периода; Естественноисторический музей «Хавьер Прадо»; Галерею современного перуанского искусства.

В стране практически ежегодно открываются новые ВУЗы, в частности в Лиме, помимо всемирно известного университета Сан-Маркос, есть ещё несколько высших учебных заведений.

Значительное собрание книг хранится в Национальной библиотеке и библиотеках университетов.

В столице находится Национальная консерватория и симфонический оркестр, созданный в 1938 году. В программе оркестра преобладают произведения композиторов Перу: Андреса Саса Оршассаля, Карлоса Санчеса Малаги, Армандо Геваро Очаро и других.

С середины XVI века важное место в культурной жизни Лимы занимает театр. В 1548 году на площади Сан-Педро состоялось первое светское театральное представление. В настоящее время самым известным театром страны является Муниципальный театр в Лиме, помещение которого также используется в качестве концертного зала.

Среди крупнейших газет, выходящих в Лиме, особой популярностью пользуется газета «Комерсио», основанная в 1839 году, а также «Эспрессо», «Республика» и официальное правительственное издание «Перуано».

Города-побратимы 
  Лос-Анджелес (), США
  Майами (), США
  Кливленд (), США
  Остин (), США
  Киев (), Украина
  Акхисар (), Турция
  Каир (), Египет
  Монреаль (), Канада
  Тегусигальпа (), Гондурас
  Пекин (), Китай

Памятники 
 Памятник севиче — национальному перуанскому блюду на основе свежей рыбы, маринованной в соке лайма — открыт в 2013 году.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Лима (Перу) — в передаче «История одного города» радиостанции «Эхо Москвы», 30.04.2006

 
Всемирное наследие в Перу
Столицы южноамериканских государств
Города Перу
Города-миллионеры Перу